Biokovo kan syfta på följande:
 Biokovo, ett bergsmassiv i landsdelen Dalmatien i södra Kroatien
 Biokovos naturpark, ett naturreservat i Kroatien
 Biokovo (samhälle), Republika Srpska, Bosnien och Hercegovina